Серия A — название элитных дивизионов в спортивных соревнованиях некоторых стран:

 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия A)
 Чемпионат Италии по футболу (Серия A)
 Эквадорская Серия A по футболу
 Чемпионат Италии по хоккею с шайбой

См. также 
 Серия А банкнот Ирландии